Sopor peut faire référence à : 
 Sopor Aeternus & The Ensemble of Shadows, projet musical gothique né au début des années 1990,
 Sopor, film suédois de Hasse et Tage sorti en 1981,
 Sopor, nom commercial du méthaqualone aux États-Unis.